Slovo čarodějky se používá v různých významech:

 ženy které provozují čarodějnictví

v kultuře
 Čarodějky (seriál) (orig. Charmed) – americký televizní seriál
 Čarodějky (film, 1996) – americký film z roku 1996
 Čarodějky (Zeměplocha) – postavy z humoristické série fantasy knih Terryho Pratchetta o Zeměploše
 Čarodějky (muzikál) – muzikál Jiřího Suchého z roku 1971
 Čarodějky z Eastwicku (film) – americký film z roku 1987
 Čarodějky z Eastwicku (muzikál) –  divadelní muzikálová komedie podle knihy Johna Updikea
 Čarodějky (album) – album skupiny Çava
 Čarodějky ze země Oz – americký televizní film z roku 2011
 Čarodějky ze Salemu – americký film z roku 1996
 Sestry čarodějky  – americký televizní film z roku 2005
 Čarodějky z předměstí – československý film z roku 1990 
 Čarodějky ze Springfieldu – epizoda amerického animovaného seriálu Simpsonovi

Související rozcestníky 
 Čarodějka
 Čarodějnice (rozcestník)